Gòngil d'Erètria, militar grec 
 Gòngil de Corint, militar grec